Snabelsäckmaskar (Priapulida) är en stam av maskliknande djur vilka fått sitt namn efter den grekiska fertilitetsguden Priapos. Maskarna har en stor proboscis vid huvudet, är bilateralsymmetriska och mäter mellan 5 mm och 20 cm.